Международный год ООН по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией.

События

Январь 

 2 января — в шотландском городе Глазго на стадионе «Айброкс» случилась давка, унёсшая жизни 66 человек.
 2—3 января — около 300 истребителей-бомбардировщиков ВВС США совершили массированные налёты на объекты в Южном Вьетнаме, Лаосе и Камбодже.
 8 января — в СССР объявлено об окончании строительства на Николаевском судостроительном заводе им. А.Марти научно-исследовательского корабля «Академик Сергей Королёв».
 9 января — Столкновение Boeing 707 и Cessna 150 над Эдисоном.
 11 января — в Боливии полковники Уго Бансер и Эдмундо Валенсия пытаются свергнуть президента Хуана Хосе Торреса. Попытка переворота подавлена, Уго Бансер скрылся в посольстве Парагвая.
 14 января — премьера в СССР кинокартины «Бег» по пьесе М. А. Булгакова, вошедшей затем в основной конкурс Каннского кинофестиваля 1971 г.
 15 января — президент Египта Анвар Садат и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный подписали в г. Асуан (Египет) декларацию о завершении строительства и вводе в действие Асуанского гидроэнергетического комплекса.
 17 января — у резиденции президента Чили Сальвадора Альенде в Вальпараисо обнаружено и обезврежено взрывное устройство.
 22 января
 В Камбодже в ходе нападения партизан на аэропорт близ Пномпеня уничтожены или повреждены 91 самолёт и вертолёт (почти вся авиация режима Лон Нола).
 Катастрофа Ан-12 под Сургутом.
 23 января — в Гвинее завершён процесс по делу о попытке свержения президента Ахмеда Секу Туре в ноябре 1970 года. Чрезвычайная сессия национального собрания, взявшая на себя функции Высшего революционного трибунала, приговорила к смертной казни 92 человека.
 25 января — военный переворот в Уганде. Президент Аполло Милтон Оботе, находившийся на борту самолёта, летевшего из Сингапура в Найроби, смещён. Власть захватил командующий вооружёнными силами генерал Иди Амин.
 29 января — в СССР объявлено об окончании строительства газопровода Бухара — Ташкент — Фрунзе — Алма-Ата.
 31 января
 Старт корабля Аполлон-14 (США), приземление 9 февраля. Экипаж — Алан Шепард, Стюарт Руса, Эдгар Митчелл. 5 февраля его лунный отсек совершил третью высадку на Луну в районе кратера Фра Мауро. Произведено два выхода на поверхность Луны.
 Катастрофа Ан-12 под Сургутом.

Февраль 

 2 февраля
 Министр иностранных дел Испании Г. Лопес Браво заявил о намерении правительства добиваться вхождения страны в «Общий рынок».
 Принята Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях 1971 года (, полное название: Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц).
 4 февраля — армия Южного Вьетнама силами около 20.000 человек начинает военную операцию в восточной части Камбоджи.
 5 февраля — вступило в силу подписанное социалистическими странами во главе с СССР соглашение о создании Международного инвестиционного банка с местоположением в Москве.
 7 февраля — на референдуме в Швейцарии большинство проголосовало за предоставление женщинам права участия в выборах.
 8 февраля — после массированных бомбардировок ВВС США в южные районы Лаоса вторглась армия Южного Вьетнама, имевшая задачу перерезать пути снабжения вьетнамских партизан.
 9 февраля состоялись заседание Совета Безопасности ООН № 1565 и Комитета Совета безопасности по приёму новых членов по вопросу принятия Бутана в члены ООН.
 10 февраля состоялось заседание Совета Безопасности ООН № 1566 по вопросу принятия Бутана в члены ООН. Решением Совета рекомендовано Генеральной Ассамблее ООН принять Бутан в члены Организации Объединённых Наций.
 13 февраля — вступила в силу новая конституция Верхней Вольты. Премьер-министром назначен Жерар Уэдраого.
 15 февраля — правительство Египта заявило, что берёт на себя обязательства прекратить всякие претензии и состояние войны с Израилем, признать его суверенитет и территориальную целостность, если Израиль возьмёт на себя те же обязательства.
 21 февраля
 В Уганде захвативший власть генерал Иди Амин взял на себя обязанности президента республики.
 Правительство Израиля очередной раз подтвердило свой отказ вывести войска с арабских территорий.
 В Вене подписана Конвенция о психотропных веществах (Венская конвенция 1971 г.) ― договор ООН, направленный на борьбу со злоупотреблениями психотропными веществами и предотвращение их незаконного оборота. (Вступила в силу в августе 1976 г. По состоянию на ноябрь 2008 г. к конвенции присоединилось 183 государства).
 22 февраля — в Сирии исполняющим обязанности президента (вместо председателя Народного Совета Саида Ахмеда аль-Хатыба) стал премьер-министр генерал Хафез Ассад.
 23 февраля — полиция и правительственные войска Италии восстановили контроль над городом Реджо-ди-Калабрия. Неофашистское городское восстание, продолжавшееся с июля 1970, в целом подавлено.
 24 февраля — активисты еврейского правозащитного движения в знак протеста против запрета на выезд из СССР захватывают помещение Приёмной Президиума Верховного Совета СССР.
 25 февраля — ушло в отставку правительство Йеменской Арабской Республики во главе с Мохсен Ахмед аль-Айни. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Абдул Салам Сабра.
 27 февраля — в Колумбии после студенческих выступлений в городе Кали введено чрезвычайное положение и закрыты все университеты.
 28 февраля — на референдуме в княжестве Лихтенштейн мужчины высказались против предоставления женщинам права участия в выборах.

Март 
 1 марта
 В Пакистане смещены губернаторы провинций и на их места назначены военные администраторы.
 В ПНР решением Политбюро ЦК Польской объединённой рабочей партии отменено проведённое в декабре 1970 года повышение цен на мясо и другие продовольственные товары.
 3 марта — в КНР произведён запуск второго китайского искусственного спутника Земли (вес — 221 килограмм).
 4 марта — президент Южного Вьетнама генерал Нгуен Ван Тхьеу заявил, что его правительство «серьёзно рассматривает» вопрос о вторжении в Демократическую Республику Вьетнам.
 5 марта
 Правительство Сальвадора Альенде в Чили принимает проект национализации медных рудников.
 Совет министров СССР принял постановление об организации Удмуртского государственного университета в Ижевске.
 9 марта — Совет министров СССР принял постановление об организации Марийского государственного университета в Йошкар-Оле и Чечено-ингушского государственного университета в Грозном.
 12 марта
 На референдуме в Сирии президентом страны избран премьер-министр, исполняющий обязанности президента генерал Хафез Асад.
 Верховное командование армии Турции потребовало отставки кабинета Сулеймана Демиреля и сформирования «сильного правительства». Правительство ушло в отставку. Через два дня армия предъявила ультиматум, в котором дала властям срок в 1 год для «наведения порядка» в стране.
 15 марта — Государственный департамент США объявил об отмене ограничений на поездки граждан США в Китайскую Народную Республику.
 16 марта
 В Шри-Ланке введено чрезвычайное положение.
 В Турции объявлено об арестах более 200 старших офицеров и генералов, выступавших за свержение гражданского правительства.
 17 марта — в Норвегии сформировано правительство Трюгве Браттели (Норвежская рабочая партия). Его предшественник Пер Бортен (партия Центра) ушёл в отставку из-за разногласий в правящей коалиции по поводу присоединения Норвегии к Европейскому Экономическому Сообществу.
 23 марта
 Военный переворот в Аргентине. Новым президентом назначен командующий сухопутными силами генерал-лейтенант Алехандро Агустин Лануссе.

 В Сьерра-Леоне совершена попытка военного переворота, возглавляемая бригадным генералом Джоном Бангурой.
 На севере Пермской области взорваны три ядерных боезаряда с целью создания искусственного канала между реками Печора — Колва (Пермский край) для подпитки мелеющего Каспийского моря — (Проект «Тайга») .
 24 марта — принята в эксплуатацию первая очередь Волжского автомобильного завода.
 25 марта
 Президент Пакистана Ага Мухаммед Яхья Хан прервал переговоры с лидерами партий и арестовал лидера парламентского большинства Муджибур Рахмана.
 В Турции по требованию армии сформировано правительство во главе с Нихатом Эримом.
 26 марта
 Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждён текст присяги врача Советского Союза.
 Группа бенгальских военных во главе с Зиауром Рахманом захватывает радиостанцию в Читтагонге и провозглашает независимость Восточного Пакистана (Бангладеш).
 27 марта
 Президент Никарагуа генерал Анастасио Сомоса заключает двухпартийное соглашение «Сомоса — Агуэро» между президентской Либеральной националистической партией и Консервативной партией Никарагуа (лидер — Фернандо Агуэро Роча) с целью сохранить за собой президентский пост после истечения срока полномочий 1 мая 1972 года.
 Президент Пакистана генерал Яхья Хан запретил в стране всякую политическую деятельность.
 28 марта
 Опубликовано сообщение о завершении строительства и сдаче в эксплуатацию первой очереди Волжского автомобильного завода в Тольятти.
 По просьбе премьер-министра Сьерра-Леоне Сиаки Стивенса части армии Гвинеи вступили во Фритаун для охраны правительственных учреждений.
 Папа римский Павел VI выступил с апостольским посланием «CAUSAS MATRIMONIALES», облегчившим расторжение религиозного брака.
 30 марта — 9 апреля — в Москве проходил XXIV съезд КПСС.
 31 марта — Катастрофа Ан-10 под Ворошиловградом.

Апрель 
 1 апреля — вспыхнуло восстание народностей бара и антандруи на юге Мадагаскара.
 5 апреля — на Шри-Ланке левый молодёжный Народный фронт освобождения поднял антиправительственный вооружённый мятеж. Восстание подавлено в мае.
 7 апреля
 В Италии по призыву профсоюзов проходит всеобщая стачка.
 В Португалии профсоюзы направили председателю Совета Министров страны Марселу Каэтану письмо, в котором потребовали вернуть им право на забастовку и другие права. Требования отвергнуты.

 8 апреля
 В Мали арестованы снятые со всех постов и уволенные из армии в конце марта 1-й заместитель председателя правящего Военного комитета национального освобождения, бывший премьер-министр капитан Йоро Диаките и комиссар по делам информации Малик Диалло.
 В Великобритании состоялся первый Всемирный конгресс цыган, который принял цыганские гимн и флаг.
 13 апреля — король Непала Махендра оставил пост главы правительства и назначил премьер-министром Кирхинидхи Бисту (до 16 июля 1973 года).
 14 апреля — в Польше решением Политбюро ЦК Польской объединённой рабочей партии с 1 января 1972 года отменены обязательные сельскохозяйственные поставки.
 Президент США Никсон принял программу ослабления ограничений на торговлю с КНР. 10 июня опубликован список товаров, на которые снято эмбарго.
 15 апреля — произведён взрыв у торгового представительства СССР в Амстердаме.
 15—16 апреля — в Лондоне подписано соглашение o создании военного блока АНЗЮК.(Австралия, Новая Зеландия и Великобритания). Вступило в силу 1 ноября 1971 года, после истечения срока действия англо-малайского договора об обороне 1957 года.
 17 апреля — Война за независимость Бангладеш: в бенгальской деревне Баддьянаттала (Муджибнагар) близ границы с Индией от имени депутатов парламента Пакистана — сторонников Муджибур Рахмана — опубликована «Декларация независимости суверенной Народной Республики Бангладеш».
 19 апреля — Сьерра-Леоне провозглашена республикой. До этого главой государства считалась королева Великобритании Елизавета II, представленная британским генерал-губернатором Банджой Теджан-Си.
 21 апреля — первым исполнительным президентом Сьерра-Леоне избран премьер-министр Сиака Стивенс (до 28 ноября 1985 года). Пост премьер-министра упразднён, его обязанности переданы С. И. Короме, который стал вице-президентом страны.
 22 апреля — скончался диктатор Гаити Франсуа Дювалье («Папа Док»). Власть перешла к его сыну, 19-летнему Жан-Клоду Дювалье, который стал пожизненным президентом Гаити (до 7 февраля 1986 года).
 22—25 апреля — в СССР осуществлён полёт космического корабля «Союз-10». Экипаж: командир корабля лётчик-космонавт СССР В. А. Шаталов, бортинженер лётчик-космонавт СССР А. С. Елисеев и инженер-испытатель Н. Н. Рукавишников.
 24 апреля — в Вашингтоне (США) прошла манифестация против войны во Вьетнаме, в которой участвовали 500 000 человек. Одновременно в Сан-Франциско прошла антивоенная демонстрация, в которой участвовали 200 000 человек.
 25 апреля
 Президентские выборы в Австрии. Действующий президент страны социалист Франц Йонас побеждает Курта Вальдхайма (Австрийская народная партия).
 В Венгрии прошли выборы в Государственное собрание ВНР.
 28—29 апреля — парламентские выборы в Нидерландах. Правящая коалиция потеряла часть мест в парламенте и правительство Петруса де Йонга (Католическая народная партия) ушло в отставку. Новый коалиционный кабинет был сформирован только в июле.

Без точных дат 
 В Иордании группа офицеров безуспешно пытается сместить короля Хусейна.

Май 
 1 мая
 В Мексике вступил в силу закон об аграрной реформе, направленной на индустриализацию сельского хозяйства.
 В Панаме на массовом митинге лидер страны генерал Омар Торрихос потребовал пересмотра договора 1903 года с США о Панамском канале.
 2 мая — массовые антивоенные выступления в США. Демонстранты блокировали правительственные учреждения в Вашингтоне и дороги, ведущие в столицу. В последующие три дня полиция арестовала около 13 000 человек.
 3 мая — в ГДР на пленуме ЦК Социалистической единой партии Германии руководителем партии стал Эрих Хонеккер. Прежний первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт отправлен в отставку по возрасту.
 5 мая — президент Чада Франсуа Томбалбай начал двухнедельную «поездку примирения» по стране. Одновременно были освобождены все политзаключённые.
 7 мая
 В СССР ракета-носитель вывела на орбиту сразу 8 искусственных спутников Земли.
 Президент Экваториальной Гвинеи Франсиско Масиас Нгема издал декрет № 415, частично отменивший конституцию 1968 года и давший президенту «все прямые полномочия управления и законодательства».
 Героическая гибель лётчика Валерия Рубаненко, который увёл горящий свой Миг-21 от города Чёрмоз   .
 13 мая
 Л. И. Брежнев начал трёхдневную поездку в Грузию на празднование 50-летия Грузинской ССР и Компартии Грузии.
 В Чили национализирована текстильная промышленность.
 14 мая — президент Египта Анвар Садат сместил с постов ориентировавшихся на СССР противников своего курса во главе с вице-президентом Али Сабри. Арестованы заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Ш. Гомаа, военный министр М. Фавзи, генеральный секретарь Арабского социалистического союза А. М. Абу ан-Нур и другие («Майская исправительная революция»).
 16 мая — в ходе референдума в Народной Республике Болгарии утверждена новая конституция страны.
 19 мая — на межпланетную траекторию была выведена автоматическая межпланетная станция Марс-2 — первый космический аппарат, ставший искусственным спутником Марса.
 23 мая
 Во Франции в рамках празднования 100-летия Парижской коммуны на кладбище Пер-Лашез были торжественно перезахоронены останки коммунара Адриена Лежёна, скончавшегося в 1942 году в Новосибирске.
 Катастрофа Ту-134 в Риеке.
 25—29 мая — в Праге прошёл XIV съезд Коммунистической партии Чехословакии, первый после событий 1968 года.
 26 мая — в Чили проводится первый общенациональный субботник.
 27 мая — президент Египта Анвар Садат и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный подписали в Каире Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и ОАР.
 28 мая
 Министр иностранных дел Чили Клодомиро Альмейда подписывает в Москве экономические соглашения между СССР и Чили.
 На межпланетную траекторию была выведена АМС Марс-3, впервые успешно доставившая советский марсоход ПрОП-М на поверхность Марса, но сигнал пропал менее чем через 20 секунд (миссия не удалась).
 30 мая
 В Троице-Сергиевой Лавре открылся Поместный собор Русской православной церкви. Завершился 2 июня избранием Пимена Патриархом Московским и всея Руси (сменил Патриарха Алексия I, скончавшегося в 1970 году).
 Была запущена АМС Маринер-9.

Июнь 
 1 июня
 На Мадагаскаре снят со всех постов и арестован бывший вице-президент, министр внутренних дел и генеральный секретарь Социал-демократической партии Андре Ресампа.
 В Маниле начала работу избранная в 1970 году Конституционная ассамблея Филиппин, которая должна разработать новую конституцию.
 4 июня — СССР предложил рассмотреть на 26-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос «О разработке международного договора о Луне». СССР представил проект договора, включающий отказ держав от размещения на Луне ядерного оружия, от прав собственности на поверхность и недра Луны и т. д.
 6 июня
 В СССР стартовал космический корабль «Союз-11» с экипажем: командир корабля Г. Т. Добровольский, бортинженер В. Н. Волков и инженер-испытатель В. И. Пацаев. Космонавты осуществляли полёт без скафандров. Гибель экипажа при посадке — 29 июня.
 Над горами Сан-Гейбриель в Калифорнии столкнулись самолёты McDonnell Douglas DC-9-31 авиакомпании Hughes Airwest и истребитель McDonnell Douglas F-4B-18-MC Phantom II Корпуса морской пехоты США. Погибли 50 человек.
 7—11 июня — в Улан-Баторе прошёл XVI съезд правящей в Монголии Монгольской народно-революционной партии.
 8-23 июня 1971 года СССР провёл военно-морские учения Юг-71 на южном побережье Крыма.
 11 июня — Совет революционного командования Ливийской Арабской Республики принял решение о создании в стране правящей партии — Арабского социалистического союза по образцу одноимённой партии в Египте.
 11—13 июня — в пригороде Парижа Эпине-сюр-Сен прошёл объединительный съезд Социалистической партии, Конвента республиканских институтов и ряда левых группировок. Создана Французская социалистическая партия, первым секретарём которой был избран Франсуа Миттеран.
 12—14 июня — на Мальте проходят парламентские выборы. Правительство Борга Оливье (Националистическая партия Мальты) уходит в отставку. Побеждает Лейбористская партия Мальты, её лидер Доминик Минтофф 16 июня формирует правительство и предлагает генерал-губернатору британцу М. Дормену покинуть страну, уступив место мальтийцу.
 13 июня — парламентские выборы в Исландии. Правящая коалиция социал-демократов и Партии независимости терпит поражение. Правительство Йоухана Хафстейна уходит в отставку.
 17 июня — Япония и США подписали соглашение о возврате Японии островов Окинава и Дайто.
 15—19 июня — в Берлине проходил VIII съезд правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии.
 22 июня — после того, как британскому генерал-губернатору Мальты М. Дормену было предложено покинуть страну, на этот пост вступил мальтиец А. Дж. Мамо.
 28 июня — указом Президиума Верховного Совета СССР частично изменена линия границы между Узбекской ССР и Казахской ССР.
 28 июня — 11 июля — в Рангуне (Бирма) прошёл I съезд созданной лидером страны генералом Не Вином Партии бирманской социалистической программы.
 29 июня — при возвращении на Землю спускаемого аппарата корабля «Союз-11» произошла его разгерметизация. Погиб весь экипаж корабля: Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
 30 июня
 В США вступила в силу конституционная поправка, снизившая возрастной избирательный ценз с 21 года до 18 лет.
 В Югославии приняты конституционные поправки, расширяющие права союзных республик и хозяйственных предприятий. Учреждён Президиум СФРЮ.

Июль 
 1 июля
 Совершено неудачное покушение на президента Южной Кореи генерала Пак Чжон Хи.
 В Париже на переговорах по урегулированию во Вьетнаме министр иностранных дел повстанческого Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам Нгуен Тхи Бинь выдвинула план урегулирования из 7 пунктов, поддержанный СССР.
 3 июля — В СССР на Балтийском заводе (Ленинград) заложен первый атомный ледокол серии «Арктика».
 4 июля — из Доминиканской республики в Испанию выслан бывший руководитель страны генерал Элиас Вессин-и-Вессин, обвинённый президентом Хоакином Балагером в организации заговора.
 5 июля
 В Афганистане Абдул Захир сменяет Нур Ахмада Эттемади на посту премьер-министра после майских волнений в Кабуле и Джелалабаде и критики правительства в прессе.
 Президентом Гондураса после военного правления становится победивший на выборах профессор столичного университета Рамон Эрнесто Крус.
 6 июля
 Президент Малави Хэстингс Камузу Банда принёс присягу в качестве пожизненного президента страны.
 В Нидерландах сформировано новое коалиционное правительство во главе с Барендом Виллемом Бисхевелом (Антиреволюционная партия Нидерландов).
 7 июля — в Португалии Национальная комиссия свободы слова призвала к полной отмене цензуры печати. Через месяц новый закон о печати формально отменил цензуру с середины 1972 года, однако сохранил тюремные сроки для редакторов и журналистов за статьи, направленные против «национальных интересов».
 9 июля
 Военный совет Гвинеи приговорил к смертной казни начальника штаба обороны страны генерала Н.Кейту и 7 высших офицеров, обвинённых в государственной измене.
 В Чили происходит землетрясение силой до 10 баллов. В городах центральных провинций разрушены от 30 % до 90 % зданий.
 10 июля
 В Марокко происходит попытка военного переворота и убийства короля Хасана II, возглавляемая начальником королевского военного кабинета генералом Мухаммедом Медбухом. В ходе подавления мятежа Медбух убит, Ливия обвинена в инспирировании революции в Марокко.
 США объявили о частичном снятии эмбарго на торговлю с Китайской Народной Республикой.
 11 июля — Национальный конгресс Чили принял по предложению правительства Сальвадора Альенде конституционные поправки, позволяющие проводить национализацию природных ресурсов и средств производства. В тот же день в Ранкагуа торжественно оглашены декреты о национализации американских кампаний «Анаконда», «Коннектикут» и «Серо-Корпорейшн».

 13 июля
 В Исландии сформирован кабинет Олафура Йоханнесона (коалиция Прогрессивной партии, Народного союза и Организации свободомыслящих и левых).
 В Марокко расстреляны 4 генерала и ещё 6 руководителей попытки свержения монархии 10 июля.
 17 июля — в СССР объявлено о приёме госкомиссией научно-исследовательского судна «Космонавт Юрий Гагарин», самого большого на тот момент научного корабля в мире (продан на металлолом в 1996 году).
 18 июля — 6 княжеств британского протектората Договорный Оман подписали в Дубае соглашение об объединении в единое государство — Объединённые Арабские Эмираты и приняли временную конституцию. Эмират Рас-эль-Хайма присоединился к договору в феврале 1972 года.
 19 июля — в Москве открылся VII Московский международный кинофестиваль. Закрылся 3 августа. Золотые призы получили сразу три фильма: «Признание комиссара полиции прокурору республики» /(Италия, реж. Дамиано Дамиани), «Обнажённые девятнадцатилетние» (Япония, реж. Канэто Синдо) и «Белая птица с чёрной отметиной» (СССР, реж. Юрий Ильенко).
 23 июля — в Лондоне скончался президент Либерии Уильям Табмен. На следующий день в Монровии на пост президента вступил Уильям Толберт, занимавший пост вице-президента Либерии.
 24 июля — в авиационной катастрофе погиб верховный главнокомандующий вооружёнными силами Ливана генерал Ж. Нужейм.
 25 июля — Катастрофа Ту-104 в Иркутске.
 26 июля — старт корабля Аполлон-15 (США), приземление 7 августа. Экипаж — Дэвид Скотт, Альфред Уорден, Джеймс Ирвин. Четвёртая экспедиция на Луну. После посадки на Луну его экипаж совершил три выхода на поверхность спутника и на «лунной тележке» проделал путь около 28 километров.
 27 июля — Всеобщий национальный конгресс Арабского социалистического союза Египта принял Программу национальных действий, предусматривающую развитие общественного сектора экономики, как «основы социалистического развития».
 29 июля — Союзная скупщина Югославии переизбрала Иосипа Броз Тито президентом страны.
 30 июля
 Союзная скупщина Югославии назначила председателем Союзного исполнительного веча (правительства) СФРЮ Джемала Биедича вместо Мити Рибичича.
 КНР отвергла предложение СССР о созыве конференции 5 ядерных держав для рассмотрения вопроса о ядерном разоружении.
 Столкновение над Сидзукуиси. Крупнейшая авиакатастрофа в мире на тот момент (162 погибших).

Без точных дат 
 В Бурунди объявлено о раскрытии антиправительственного заговора. Арестованы бывший начальник штаба армии, три бывших министра иностранных дел и ряд офицеров.

Август 
 2 августа — премьер-министром Народной Демократической Республики Йемен назначен Али Насер Мухаммед.
 6 августа — премьер-министром Марокко стал министр финансов Мохаммед Ахмед Ламрани, сменивший Ахмеда Лараки.
 8 августа — президентские и парламентские выборы в Мавритании. Моктар ульд Дадда переизбран президентом на третий срок.
 9 августа — в Дели министрами иностранных дел СССР и Индии Андреем Громыко и С. С. Сингхом подписан Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между СССР и Индией.
 13 августа — премьер-министр Ливии Муаммар Каддафи сформировал новый кабинет. Министр иностранных дел Ливии не был назначен до июля 1972 года.
 15 августа
 Получил независимость протекторат Великобритании эмират Бахрейн. Эмир Иса бен Сальман аль Халифа отказался от договора 1968 года о вхождении Бахрейна в состав Объединённых Арабских Эмиратов.
 Никсон в воскресном телеобращении объявил о выходе США из Бреттон-вудской системы, фактическом отказе Америки от поддержания золотого стандарта.
 22 августа — военный переворот в Боливии. Президентом стал полковник Уго Бансер.
 27 августа — власти Чада объявили о подавлении попытки государственного переворота, возглавляемого бывшим депутатом А. Абдаллой.
 31 августа — конгресс Никарагуа отменил конституцию 1950 года, после чего (в сентябре) самораспустился, назначив выборы в Учредительное собрание, которое должно было выработать новую конституцию.

Без точных дат 
 Правительство Австралии объявило о выводе всех австралийский войск из Южного Вьетнама

Сентябрь 
 1 сентября
 На референдумах в Египте, Ливии и Сирии одобрена конституция Федерации Арабских Республик в составе этих трёх стран.
 Провозглашена независимость Государства Катар, бывшего протекторатом Великобритании. Катар отказался войти в состав Объединённых Арабских Эмиратов.
 2 сентября
 Египет, носивший название Объединённая Арабская Республика, переименован в Арабскую Республику Египет.
 В СССР запущена автоматическая станция «Луна-18». 11 сентября она достигла поверхности Луны.
 3 сентября — подписано новое четырёхстороннее соглашение по Западному Берлину.\
 4 сентября — Катастрофа Boeing 727 под Джуно — первая катастрофа отдельного самолёта в США, в которой погибли свыше ста человек.
 11 сентября — в Египте на референдуме принята постоянная конституция страны, провозгласившая страну «социалистическим демократическим государством».
 13 сентября — в загадочной авиакатастрофе над Монголией вместе со своей семьёй погиб Линь Бяо, китайский политический деятель, бывший «правой рукой» и официальным наследником Мао Цзэдуна.
 13—16 сентября — в Иране проходили торжества по случаю 2500-летия иранского государства.
 16 сентября — Катастрофа Ту-134 под Киевом.
 22 сентября
 В СССР опубликовано сообщение о приёме в эксплуатацию комплекса орошения таджикской части Дальверзинской степи (17 000 гектар) водами реки Сырдарьи.
 Катастрофа Ан-2 в Кизильском районе.
 24 сентября
 Правительство Великобритании выслало из страны большую группу представителей посольства СССР, советского торгового представительства и других советских учреждений в Лондоне, обвинив их в «недозволенной деятельности», и развернуло критику в адрес СССР. В ответ на это в Советском Союзе был отменён намеченный на январь 1972 года визит в Москву британского министра иностранных дел и другие визиты британских министров, выслана группа сотрудников посольства и других английских учреждений в Москве, свёрнуты другие контакты.
 Совет министров СССР принял постановление об организации Сыктывкарского государственного университета.
 Опубликовано совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования и сохранению природных богатств бассейна озера Байкал.
 25 сентября — в Бресте (СССР) открыт мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
 26 сентября — основано виртуальное государство Христиания
 28 сентября — в СССР запущена автоматическая станция «Луна-19». 3 октября вышла на окололунную орбиту.

Без точных дат 
В Москве в Музей Востока открылась выставка «На земле Туркмении» неформальной группы туркменских художников Семёрка (творческое объединение). Куратор выставки М. Н. Халаминская.

Октябрь 
 1 октября
 Открыт первый тематический парк «Волшебное Королевство» компании Уолт Дисней, входящий в Диснейуорлд (Орландо, штат Флорида, США).
 В Китае в связи с заговором Линь Бяо отменены массовые торжества по случаю 22-й годовщины образования КНР.
 3 октября — в Гвинее завершён начавшийся 29 июля судебный процесс по делу об организации государственного заговора. Осуждены 21 министр, 12 послов и губернаторов, большинство высших офицеров армии, республиканской гвардии и жандармерии, множество руководящих государственных и партийных работников, директоров предприятий и государственных компаний.
 4 октября
 СССР завершил выполнение программы исследования Луны с помощью автоматического самоходного аппарата «Луноход-1».
 Президент Египта Анвар Садат избран председателем Президентского совета Федерации Арабских Республик, а Каир стал столицей федерации.
 10 октября
 В Австрии прошли досрочные выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента). Правящая Социалистическая партия Австрии укрепила свои позиции.
 Председатель Совета революционного командования и премьер-министр Ливии Муаммар Каддафи выступил в городе Сабрат и заявил, что с 11 сентября находился в «добровольной отставке».
 Катастрофа Ту-104 под Москвой.
 12 октября — в Судане в ходе референдума президентом страны избран генерал-майор Джафар Нимейри. Возглавляемый им правящий Революционный совет распущен. Нимейри занял также посты премьер-министра и главнокомандующего вооружёнными силами.
 18 октября — в Экваториальной Гвинее издан Закон № 1, предполагавший смертную казнь за угрозы президенту и правительству. Оскорбление президента и правительства каралось 30 годами тюрьмы.
 19 октября — на островах Тринидад и Тобаго введено чрезвычайное положение.
 20 октября
 В Камбодже введено чрезвычайное положение.
 В Пекин прибыла делегация США во главе с помощником президента по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджером. Она определила дату визита в КНР президента США Ричарда Никсона в 1972 году.
 Президент Туниса Хабиб Бургиба принял решение о выводе из состава ЦК и из рядов Социалистической дустуровской партии лидера либеральной оппозиции Ахмеда Местири, смещённого в начале месяца с поста министра внутренних дел.
 21 октября — группа Сандинистского фронта национального освобождения Никарагуа угнала в Коста-Рике самолёт с тремя гражданами США — служащими «Юнайтед фрут компани». В обмен на них освобождены из тюрем Никарагуа лидеры СФНО Карлос Фонсека, Умберто Ортега, Плутарко Эрнандес и Руфо Марина.
 25 октября — КНР принята в ООН и заняла место в Совете Безопасности ООН.
 27 октября — Демократическая Республика Конго переименована в Республику Заир.
 28 октября — в Египте прошли выборы в Народное собрание.
 29 октября — в Финляндии из-за разногласий в правящей коалиции ушло в отставку правительство Ахти Карьялайнена. Парламент распущен, на январь 1972 года назначены новые выборы. Сформирован рабочий кабинет во главе с Т. Аура.

Ноябрь 
 1—7 ноября — в Албании проходил VI съезд Албанской партии труда.
 7 ноября — досрочные парламентские выборы в Бельгии.
 10 ноября — премьер-министр Революционного правительства Кубы Фидель Кастро начал многодневный визит в Чили по приглашению президента Сальвадора Альенде. Визит завершён 4 декабря.
 12 ноября — Катастрофа Ан-24 в Виннице.
 12—14 ноября В Ломе прошёл I съезд созданной президентом Того генералом Гнассигбе Эйадемой партии Объединение тоголезского народа.
 13 ноября — Катастрофа Ан-24 под Керчью.
 14 ноября
 В ГДР прошли выборы в Народную палату (парламент) и окружные народные представительства.
 Американская автоматическая межпланетная станция «Маринер-9» стала первым искусственным спутником Марса.
 15 ноября
 Фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор — модель 4004.
 В Москве подписано соглашение о создании международной системы и организации космической связи «Интерспутник».
 Президент Ирака генерал Ахмед Хасан аль-Бакр опубликовал разработанный руководством иракской Партии арабского социалистического возрождения проект Хартии национальных действий. Начаты переговоры с Коммунистической партией Ирака и Демократической партией Курдистана о создании единого фронта партий.
 17 ноября — премьер-министр Таиланда фельдмаршал Таном Киттикачон отменил конституцию, распустил парламент и политические партии и ввёл в стране военное положение.
 18 ноября — КНР произвела очередное атмосферное испытание ядерного оружия.
 21 ноября — начались вооружённые столкновения на границе между Индией и Пакистаном.
 23 ноября
 Подписано соглашение, согласно которому США передали Гондурасу острова Суон (Карибское море), занятые Соединёнными Штатами в 1856 году.
 В Пакистане введено чрезвычайное положение и начата мобилизация.
 24 ноября — премьер-министр Южной Родезии Ян Смит и министр иностранных дел Великобритании Александр Дуглас-Хьюм подписали в Солсбери соглашение об урегулировании родезийского кризиса. Соглашение не поддержано ООН и большинством стран мира.
 26—27 ноября — в Чехословакии прошли выборы в высшие и местные органы власти.
 27 ноября — советская автоматическая станция «Марс-2» вышла на орбиту планеты Марс и отправила на его поверхность вымпел с изображением герба СССР.
 28 ноября
 В Каире палестинскими боевиками убит премьер-министр Иордании Васфи Телль.
 В Уругвае прошли всеобщие выборы и референдум по изменениям к конституции, позволяющим действующему президенту Хорхе Пачеко Ареко быть переизбранным на очередной срок. Изменения конституции не были одобрены, президентом был избран кандидат правящей партии «Колорадо» Хуан Мария Бордаберри.
 29 ноября — Генеральная ассамблея ООН одобрила Конвенцию о международной ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами.
 30 ноября — вооружённые силы Ирана высадили десанты на островах Бу-Муса (принадлежал эмирату Шаржда), Томбе-Бозорг и Томбе-Кучек (принадлежали эмирату Рас эль-Хайма) в Персидском заливе и захватили их.

Без точных дат 
 В СССР отмечалось 150-летие писателя Ф. М. Достоевского.

Декабрь 
 1 декабря — Катастрофа Ан-24 под Саратовом, погибли 57 человек.
 2 декабря
 Впервые в истории космонавтики спускаемый аппарат советской автоматической станции «Марс-3» совершил мягкую посадку на поверхность планеты Марс.
 Провозглашена независимость Объединённых Арабских Эмиратов, объединивших эмираты Абу-Даби, Дубай, Шаржда, Аджман, Умм эль-Кайвайн и Фуджейра, входивших ранее в британский протекторат Договорный Оман.
 3 декабря — ВВС Пакистана подвергли бомбардировке 12 аэродромов в Индии, начав Третью индо-пакистанскую войну.
 4 декабря — над Роли (Северная Каролина) столкнулись самолёты McDonnell Douglas DC-9-31 авиакомпании Eastern Air Lines и частная Cessna 206, погибли 2 человека.
 6—11 декабря — в Польше прошёл VI съезд правящей Польской объединённой рабочей партии (ПОРП). На съезде присутствовал лидер СССР Л. И. Брежнев.
 8 декабря — Португалия продлила на 5 лет (до 1976 года) соглашение о военной базе США на Азорских островах.
 9 декабря — принят третий Кодекс законов о труде РСФСР.
 12 декабря в Греции под контролем армии сформирован Консультативный совет по вопросам законодательства и выбраны советы периферийных управлений.
 16 декабря
 Капитулировали пакистанские войска в Восточном Пакистане (Бангладеш).
 После массовых забастовок на острове Маврикий правительство Сивусагура Рамгулама вводит чрезвычайное положение и запрещает 13 профсоюзов.
 Конгресс США большинством голосов отверг одобренную Сенатом «поправку Мансфилда», предусматривавшую установление окончательной даты вывода всех американских войск из стран Индокитая.
 18 декабря
 Премьер-министр Греции полковник Георгиос Пападопулос объявил об отмене чрезвычайного положения на территории страны (исключая Афины, Пирей и Салоники).
 В Чили происходят выступления оппозиции, названные «кастрюльным бунтом». Протестующими разбит автомобиль президента Сальвадора Альенде. В Сантьяго введено чрезвычайное положение и комендантский час.
 20 декабря
 В Пакистане после поражения в войне с Индией командование армии принуждает к отставке президента генерала Ага Мухаммеда Яхья Хана. Президентом назначен лидер Пакистанской народной партии Зульфикар Али Бхутто.
 Великобритания эвакуировала базу ВВС в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты).
 21 декабря — Совет Министров СССР своим постановлением освободил рабочих и служащих, получивших от своих предприятий, учреждений и организаций земельные участки под сады и огороды (дачные участки) от уплаты сельскохозяйственного и подоходного налогов за их пользование
 22 декабря 
 В Дакку прибыло первое правительство Бангладеш во главе с Таджуддином Ахмедом.
 Основана организация «Врачи без границ».
 24 декабря в Италии в ходе 24-го тура голосования президентом страны избран христианский демократ Джованни Леоне, победивший социалиста Пьетро Ненни
 26 — 30 декабря — ВВС США производят массированные бомбардировки ДРВ

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Телевидение

Театр

Литература

Изобразительное искусство СССР

Компьютерные игры

Авиация 

См. также: Авиационные происшествия 1971 года

Космонавтика

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Ричард Никсон, президент США.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1971 году

Январь 
 2 января — Рене Элиз Голдсберри, американская актриса, певица и автор песен.
 3 января — Сара Кристин Смит, американская актриса, танцовщица и певица.
 7 января — Джереми Реннер, американский актёр кино.
 8 января — Жеральдин Пелас, французская актриса.
 11 января — Мэри Джей Блайдж, американская певица в жанрах R&B, соул и хип-хоп, автор песен, музыкальный продюсер и актриса.
 12 января — Алёна Хмельницкая, российская актриса, телеведущая.
 15 января — Реджина Кинг, американская актриса и телевизионный режиссёр.
 17 января
 Ричард Бёрнс, английский гонщик, чемпион мира по ралли 2001 года (ум. в 2005).
 Вадим Колганов, актёр театра и кино, Заслуженный артист России.
 Сильви Тестю, французская актриса.
 18 января
 Джонатан Дэвис, американский музыкант и певец (Korn).
 Хосеп Гвардиола, испанский футболист и тренер.
 Ксения Энтелис, российская актриса театра и кино.
 19 января
 Шон Уэйанс, американский актёр, продюсер.
 Рэйчел Латтрелл, канадская актриса.
 20 января — Деррик Грин, музыкант и вокалист группы Sepultura
 22 января — Кэти Финнеран, американская актриса и режиссёр.
 24 января — Тоня Кроу, американская телевизионная актриса.
 25 января — Ана Ортис, американская актриса
 27 января — Фанн Вонг, сингапурская актриса, певица и фотомодель.
 31 января
 Патрисия Веласкес, известная венесуэльская киноактриса и модель.
 Ли Ён Э, южнокорейская актриса и модель.
 Даниэль Ферланд, американская актриса и певица.

Февраль 
 1 февраля
 Майкл Си Холл, американский актёр.
 Георгий Черданцев, российский спортивный комментатор.
 Ребекка Крескофф, американская актриса
 Адриана Лесса, бразильская актриса и диктор радио.
 3 февраля — Элиза Донован, американская актриса, писательница, кинопродюсер, танцовщица, гимнастка и конник.
 5 февраля — Сара Линн Эванс, американская кантри певица и композитор.
 6 февраля — Пётр Чернышёв, советский, российский и американский фигурист.
 7 февраля
 Анита Цой, российская певица, заслуженная артистка России.
 Эссенс Аткинс, американская актриса.
 8 февраля — Сьюзан Миснер, американская актриса.
 9 февраля
 Рэйчел Бек, австралийская актриса.
 Шэрон Кейс, американская актриса мыльных опер.
 10 февраля — Лиза Мари Варон, американский рестлер и бывший культурист.
 11 февраля — Дэмиэн Льюис, британский актёр, продюсер.
 15 февраля — Рене О’Коннор, американская актриса, продюсер и режиссёр.
 16 февраля — Аманда Холден, британская актриса и телеведущая.
 17 февраля — Дениз Ричардс, американская актриса.
 19 февраля — Лиза МакКьюн, австралийская актриса.
 20 февраля — Яри Олави Литманен, финский футболист.
 21 февраля — Леа Салонга, филиппинская певица и актриса
 24 февраля — Кристофер Луц, немецкий шахматист, гроссмейстер (1992).
 25 февраля — Шон Астин, американский актёр, режиссёр, продюсер.
 26 февраля — Элен Сегара, французская певица.
 27 февраля
 Анна Никитична Толстая (Фёкла Толста́я), российская журналистка, радио- и телеведущая.
 Розонда Томас, американская R’n’B / поп-певица, танцовщица и актриса, участница группы TLC.
 Эвелина Хромченко, российский журналист, телеведущая и писательница.
 28 февраля
 Максин Банс, американская актриса.
 Таша Смит, американская актриса.

Март 
 7 марта — Франческа Реттондини, итальянская актриса и фотомодель.
 11 марта — Йонас Карлссон, шведский киноактёр
 13 марта — Адина Портер, американская актриса.
 15 марта — Пенни Ланкастер, английская фотомодель и фотограф.
 19 марта — Надя Ауэрман, немецкая супермодель и актриса.
 22 марта — Ибен Йейле, датская актриса и сценарист.
 23 марта
 Карен Макдугал, американская актриса и фотомодель.
 Ясмин Гаури, канадская топ-модель.
 24 марта — Мегин Прайс, американская актриса
 28 марта — Ульяна Урванцева, Российская актриса
 31 марта
 Юэн Макгрегор, актёр.
 Павел Буре, российский хоккеист.

Апрель 
 1 апреля — Джессика Коллинз, американская телевизионная актриса.
 3 апреля — Анастасия Заворотнюк, российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации.
 5 апреля
 Валерия Арланова, белорусская актриса кино и театра, ведущий мастер сцены Театра-студии киноактёра в г. Минске.
 Криста Аллен, американская актриса и модель.
 Эдуард Саркисов, советский и российский футболист, российский футбольный тренер.
 6 апреля — Кирилл Андреев, российский певец, солист группы «Иванушки International». Ведущий Music box news.
 7 апреля
 Георгий Дронов, российский актёр театра и кино, режиссёр.
 Дженнифер Швалбах-Смит, американская актриса, кинорежиссёр, кинопродюсер и журналистка.
 11 апреля — Оливер Ридель, музыкант, басист Rammstein.
 12 апреля — Шеннен Доэрти, американская актриса.
 13 апреля — Дина Корзун, российская актриса театра и кино
 17 апреля
 Клэр Суини, английская актриса, певица и телеведущая.
 Ольга Цинк, российская актриса театра и кино.
 18 апреля
 Тамара Браун, американская телевизионная актриса
 Наталья Стефаненко, российская и итальянская модель, актриса и телеведущая.
 Екатерина Семёнова, российская актриса театра и кино.
 22 апреля — Эрик Мабиус, американский актёр.
 27 апреля — Малгожата Кожуховская, польская актриса театра, кино, радио и телевидения, также актриса озвучивания.
 28 апреля — Бриджит Мойнахан, американская фотомодель, актриса.
 29 апреля — Дэрби Стэнчфилд, американская актриса

Май 
 1 мая — Аджит Кумар, индийский актёр и автогонщик.
 3 мая — Ксения Качалина, российская киноактриса.
 4 мая — Леонид Слуцкий, российский футбольный тренер.
 6 мая — Женева Карр, американская актриса
 7 мая — Лола Бальдрик, испанская певица и актриса театра и кино
 10 мая — Лесли Стефансон, американская актриса, фотомодель, художница и скульптор.
 12 мая — Джейми Лунер, американская телевизионная актриса
 13 мая — Имоджен Бурмен, английская актриса
 14 мая — София Коппола, американский кинорежиссёр, сценарист, актриса и кинопродюсер.
 17 мая — Шерил Нунес, американская актриса, фотомодель, музыкант, журналистка и телеведущая.
 19 мая — Лера Кудрявцева, российская телеведущая, актриса, танцовщица.
 23 мая — Лорел Холломен, американская актриса
 24 мая — Вивиан Пазмантер, бразильская актриса.
 25 мая — Кристина Орбакайте, эстрадная певица, дочь Аллы Пугачёвы.
 26 мая
 Джессалин Гилсиг, канадская киноактриса
 Рэйчел Блейк, австралийская актриса.
 27 мая
 Пол Беттани, английский актёр.
 Моника Шнарре, канадская актриса, фотомодель, журналистка и телеведущая.
 28 мая — Изабель Карре, французская актриса кино, телевидения и театра.
 30 мая — Идина Мензел, американская актриса театра, кино и телевидения, певица и автор песен.

Июнь 
 3 июня — Регина Мянник, российская актриса театра и кино.
 5 июня — Марк Уолберг, американский актёр.
 6 июня— Владимир Сычёв, российский актёр кино и телевидения.
 7 июня — Аня Лундквист, шведская актриса театра и кино.
 11 июня — Евгения Крюкова, российская актриса театра и кино.
 16 июня — Тупак Амару Шакур, американский рэп-исполнитель, поэт, актёр (ум. в 1996).
 21 июня — Фарид Мондрагон, колумбийский вратарь, самый возрастной футболист в истории чемпионатов мира.
 22 июня
 Мэри Линн Райскаб, американская актриса и комедиантка
 Лейла Руасс, английская актриса.
 23 июня — Мафик, автор и исполнитель песен в жанре русский шансон.
 28 июня — Норика Фудзивара, японская модель, актриса, сэйю, продюсер, телеведущая и медиаперсона.
 28 июня — Маск Илон, американский предприниматель, инженер и миллиардер.
 29 июня — Кристина Чанг, американская телевизионная актриса.
 30 июня — Моника Поттер, американская актриса

Июль 
 1 июля
 Джулианна Николсон, американская актриса кино и телевидения
 Мелисса Питерман, американская актриса, комедиантка, кинопродюсер и певица.
 3 июля — Бенедикт Вонг, британский актёр.
 4 июля — Эстель Скорник, французская актриса.
 6 июля
 Мари Элина Книхтиля, финская актриса.
 Дженна Геринг, американская актриса, фотомодель и преподаватель актёрского мастерства.
 7 июля — Дмитрий Кобылкин, губернатор Ямало-Ненецкого АО (Россия).
 10 июля — Юлия Свежакова, российская актриса.
 11 июля
 Лейша Хейли, американская певица, актриса.
 Дмитрий Коробкин, российский режиссёр, оператор.
 13 июля — Мурилу Бенисиу Рибейру, бразильский киноактёр.
 16 июля — Виктория Тарасова, российская актриса.
 17 июля — Александр Невский, российский культурист, сценарист, режиссёр, продюсер, актёр.
 18 июля
 Леонид Барац, российский актёр, сценарист, один из основателей комического театра «Квартет И».
 Сара МакЛеод, новозеландская актриса.
 Анна Яновская, российская киноактриса.
 19 июля — Виталий Кличко, украинский боксёр-супертяжеловес, политический деятель.
 20 июля — Сандра О, канадская актриса
 21 июля
 Нонна Гришаева, российская актриса театра, кино и телевидения, пародистка, телеведущая и певица.
 Шарлотта Генсбур, англо-французская актриса, певица.
 23 июля
 Стейси Мистисин, канадская актриса и диджей.
 Алиса Богарт, российская актриса театра и кино.
 25 июля — Мириам Шор, американская актриса театра, кино и телевидения.
 28 июля — Абу Бакр аль-Багдади, лидер террористической организации «Исламское государство».
 29 июля — Моника Кэлхун, американская актриса.
 30 июля — Кристин Тейлор, американская актриса.
 31 июля
 Ив Бест, английская актриса.
 Кристина Кокс, канадская актриса.

Август 
 1 августа
 Ксения Кутепова, советская и российская актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004).
 Полина Кутепова, советская и российская актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004).
 2 августа
 Марина де Ван, французский кинорежиссёр, сценарист и актриса.
 Элис Эванс, американо-английская актриса.
 6 августа — Меррин Данги, американская телевизионная актриса
 7 августа — Сидни Пенни, американская актриса.
 9 августа — Никки Зиринг, американская актриса, кинопродюсер и фотомодель.
 10 августа — Джастин Теру, американский актёр, сценарист и режиссёр.
 10 августа — Рой Кин, ирландский футболист
 12 августа
 Пит Сампрас, американский теннисист.
 Ребекка Гейхарт, американская актриса, модель.
 Иветт Николь Браун, американская актриса.
 13 августа
 Владимир Вдовиченков, российский актёр.
 Мориц Бляйбтрой, немецкий актёр.
 Хайке Макач, немецкая актриса, телеведущая и певица.
 14 августа
 Петер Францен, финский актёр.
 Ронда Росс-Кендрик, американская актриса.
 15 августа — Роман Зенищев, бывший мэр Сыктывкара (Россия).
 18 августа — Анна Плисецкая, балерина, актриса из династии Плисецких — Мессереров.
 20 августа
 Дэвид Уолльямс, английский комик, актёр, писатель и телеведущий, наиболее известный по работе над скетч-сериалом «Маленькая Британия»
 Станислав Костюшкин, российский певец и поэт, бывший участник группы «Чай вдвоём», создатель проекта «A-Dessa», предприниматель.
 22 августа — Ричард Армитидж, британский актёр.
 26 августа — Талия, мексиканская поп-певица и актриса.
 29 августа 
 Карла Гуджино, американская киноактриса.
 Кэндис Кейн, американская актриса и перформанс-артист.
 30 августа — Елена Галицына, российская топ-модель, певица, телеведущая.
 31 августа
 Крис Такер, американский комедийный актёр, также выступающий в жанре stand-up comedy.
 Кинга Прайс, польская актриса.

Сентябрь 
 1 сентября
 Евгений Пчелов, русский историк.
 Геннадий Бачинский, российский радио- и телеведущий (погиб в 2008).
 2 сентября
 Шона Сэнд, американская актриса и фотомодель.
 Паван Кальян, индийский актёр и политик.
 4 сентября — Анита Юань, гонконгская, тайваньская и китайская теле- и киноактриса, лауреат нескольких Hong Kong Film Awards и других премий; певица.
 6 сентября — Долорес О'Риордан, ирландская певица, вокалистка и автор слов песен рок-групп The Cranbrries и D. A. R. K.
 7 сентября — Кирилл Поздняков, российский журналист, теле- и радиоведущий.
 8 сентября
 Владимир Епифанцев, российский актёр театра и кино, режиссёр, телеведущий, клипмейкер.
 Мартин Фримен, английский актёр.
 Дэвид Аркетт, американский актёр, продюсер, режиссёр, композитор, сценарист.
 Брук Берк, американская актриса и фотомодель.
 9 сентября — Генри Джексон Томас-младший, американский актёр.
 11 сентября
 Алессандра Росальдо, мексиканская актриса, певица, танцовщица и телеведущая.
 Ричард Эшкрофт — британский музыкант, вокалист The Verve.
 14 сентября — Кимберли Уильямс-Пейсли, американская актриса, режиссёр, сценарист и продюсер.
 16 сентября — Эми Полер, американская актриса, комедиантка, телевизионный режиссёр, сценарист, телевизионный продюсер и певица.
 17 сентября — Адриана Скленарикова, словацкая супермодель.
 18 сентября
 Лэнс Армстронг, американский велогонщик. Многократный триумфатор супервеломногодневки Тур де Франс.
 Анна Нетребко, российская оперная певица.
 Джада Пинкетт-Смит, американская актриса, певица, продюсер, режиссёр, писательница и предприниматель.
 19 сентября — Санаа Лэтэн, американская киноактриса.
 21 сентября
 Ростислав Хаит, украинский актёр, сценарист, один из основателей комического театра «Квартет И».
 Люк Уилсон, американский актёр.
 22 сентября — Элизабет Бир, американская писательница-фантаст.
 27 сентября
 Агата Кулеша, польская актриса театра, кино, радио и телевидения.
 Аманда Детмер, американская актриса.
 30 сентября — Дженна Эльфман, американская актриса.

Октябрь 
 2 октября — Тиффани, американская певица
 3 октября — Кевин Ричардсон, певец, бывший участник группы Backstreet Boys.
 6 октября — Лола Дуэньяс, испанская киноактриса
 7 октября — Дмитрий Орлов, российский актёр.
 8 октября — Владимир Тягичев, российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, композитор, поэт, певец, телеведущий, диктор, шоумен, продюсер.
 10 октября
 Карлос Рейгадас, мексиканский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
 Нинке Бринкхёйс, нидерландская актриса и преподаватель актёрского мастерства.
 12 октября — Марина Ордина, российская актриса театра и кино.
 13 октября — Саша Барон Коэн, британский актёр, сценарист, продюсер.
 14 октября — Александра Лэми, французская актриса, сценарист, кинопродюсер и певица.
 20 октября
 Данни Миноуг, австралийская певица, автор песен, актриса театра и кино, фотомодель, телеведущая и модельер.
 Snoop Dogg, афроамериканский рэпер, продюсер и актёр.
 24 октября
 Дервла Кирван, ирландская актриса и кинопродюсер.
 Каприс Буре, американская модель, актриса и бизнесмен.
 27 октября — Антон Викторович Короленков, современный русский учёный, историк-антиковед.
 28 октября
 Михаил Трухин, российский актёр театра и кино, заслуженный артист России (2010). Известность получил, играя старшего лейтенанта (капитана, майора) Волкова в сериале «Улицы разбитых фонарей».
 Афена Чу, гонконгская актриса и модель.
 29 октября — Вайнона Райдер, американская актриса.
 30 октября — Елена Медведева, российская актриса театра и кино.

Ноябрь 
 2 ноября — Мета Голдинг, американо-гаитянская актриса.
 3 ноября — Унаи Эмери Эчегойен, испанский футболист и тренер баскского происхождения
 4 ноября — Табу, индийская актриса
 6 ноября — Александр Носик, российский актёр театра и кино.
 7 ноября — Ритупарна Сенгупта, индийская актриса, кинопродюсер и певица.
 10 ноября — Уолтон Гоггинс, американский актёр, продюсер.
 13 ноября — Ольга Кульчицкая, украинская артистка театра и кино, народная артистка Украины
 21 ноября — Алексей Колган, российский актёр, диктор и пародист.
 23 ноября — Лиза Арч, американская актриса и комедиантка.
 24 ноября — Лола Глодини, американская актриса и кинопродюсер.
 25 ноября — Кристина Эпплгейт, американская актриса.
 27 ноября — Дмитрий Сватковский, российский спортсмен и государственный деятель, чемпион Олимпийских игр 2000 года по современному пятиборью. Заслуженный мастер спорта СССР (1992). Выступал за московское спортивное общество «Динамо».
 29 ноября — Джина Ли Нолин, американская актриса и фотомодель.

Декабрь 
 1 декабря — Эмили Мортимер, английская актриса.
 2 декабря — Мария Лобачёва, российская актриса кино и театра.
 5 декабря — Кэли Роша, американская актриса.
 8 декабря — Майя Мишальска, мексиканская актриса польского происхождения.
 14 декабря
 Микаэла Уоткинс, американская комедийная актриса.
 Тиа Техада, американская актриса.
 15 декабря — Андрей Александрович Ващенко, ректор Волгоградского института бизнеса.
 17 декабря — Клэр Антониа Форлани, британская киноактриса.
 19 декабря — Эми Локейн, американская актриса.
 21 декабря — Натали Грант, американская певица, автор песен современной христианской музыки и актриса.
 22 декабря — Инга Ильм, советская и российская актриса, телеведущая и историк искусства.
 24 декабря — Рики Мартин, пуэрто-риканский поп-музыкант, актёр и писатель.
 25 декабря
 Владислав Галкин, советский и российский актёр, Заслуженный артист России (2009). (ум. в 2010)
 Дайдо, британская поп-певица.
 26 декабря
 Джаред Лето, американский актёр и рок-музыкант, вокалист альтернативной рок-группы 30 Seconds to Mars, режиссёр, поэт, композитор, художник.
 Татьяна Сорокко, российская и американская манекенщица, фотомодель, критик и редактор.
 27 декабря — Сергей Бодров-младший, российский режиссёр, актёр, сценарист (погиб в 2002).
 30 декабря — Елизавета Листова, российский тележурналист.

Скончались 

См. также: 

 10 января — Коко Шанель — модельер, внёсшая значительный вклад в развитие моды в XX веке.
 19 января — Николай Рубцов, советский поэт.
 23 января — Василий Иванович Викулов, советский живописец (род. 1904).
 25 января — Герман Гот, немецкий военачальник, генерал-полковник, участник Второй мировой войны.
 25 марта — Арон Крупп, советский поэт, бард.
 28 марта — Сиири Ангеркоски, финская актриса театра и кино.
 6 апреля — Игорь Фёдорович Стравинский, русский композитор.
 12 апреля — Игорь Евгеньевич Тамм, русский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1958).
 21 апреля — Франсуа Дювалье (известный также как «Папа Док») (род. в 1907), бессменный президент и диктатор Гаити с 1957 года до самой своей смерти.
 28 июня — Антанас Венцлова, литовский поэт, прозаик, критик.
 29 июня — советский космонавт, командир космического корабля «Союз-11» Г. Т. Добровольский. (Гибель экипажа при посадке).
 29 июня — советский космонавт, бортинженер космического корабля «Союз-11» В. Н. Волков. (Гибель экипажа при посадке).
 29 июня — советский космонавт, инженер-испытатель космического корабля «Союз-11» В. И. Пацаев. (Гибель экипажа при посадке).
 3 июля — Джим Моррисон, лидер музыкальной группы The Doors.
 6 июля — Луи Армстронг, джазовый музыкант, певец и руководитель оркестров.
 20 августа — Александр Николаевич Самохвалов (род. 1894), русский советский живописец, график, прикладник, монументалист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 11 сентября
 Никита Сергеевич Хрущёв, бывший первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР с 1953 по 1964 годы.
 Бэлла Дарви, французская актриса польского происхождения.
 16 сентября — Корчебоков, Лев Николаевич, советский футболист, хоккеист, теннисист, футбольный тренер. Заслуженный мастер спорта.
 15 октября — Йонас Швядас, литовский композитор и хоровой дирижёр.
 19 октября — Мария Александровна Федоричева, советская художница, живописец (род. 1895).
 25 октября — Михаил Кузьмич Янгель, советский конструктор ракетно-космической техники.
 8 декабря — Эрнст Теодорович Кренкель, советский полярник, Герой Советского Союза (род.1903).
 18 декабря — Александр Трифонович Твардовский, советский поэт и общественный деятель.
 19 декабря — Елена Александровна Иванова-Эберлинг, советская художница, живописец (род. 1905).

Нобелевские премии 

 Физика — Деннис Габор — «За изобретение и разработку голографического метода».
 Химия —
 Медицина и физиология —
 Экономика — Саймон Смит Кузнец — «За эмпирически обоснованное толкование экономического роста, которое привело к новому, более глубокому пониманию как экономической и социальной структуры, так и процесса развития».
 Литература — Пабло Неруда — «За поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого континента».
 Премия мира —

См. также

Примечания